Аксарай () — город и район в регионе Центральная Анатолия в Турции, центр ила Аксарай. В соответствии с переписью населения 2000 года, в городе проживает  человек, а в провинции  человек.

История 
Аксарай был важным пунктом на границах Ликаонии, на крайнем западе Каппадокии, через который проходил Великий шёлковый путь. Первоначальное название — Гарсавиры (Гарсавры, , ). Страбон называет его городком (). Последний царь Каппадокии Архелай Филопатор основал после 36 года до н. э. на его месте город Архелаида (, ), который сделал своей столицей. При римском императоре Клавдии получил статус римской колонии .

С IV века город назывался Колония (, ). Через город проходила римская дорога из Икония в Кесарию Каппадокийскую. Епископ Колонии присутствовал на Первом Никейском соборе в 325 году. В то время епархия Колонии подчинялась митрополиту Кесарии Каппадокийской. После административного разделения римской провинции Каппадокии, в начале 372 года Колония вошла в состав Каппадокии Второй с центром в Тиане. В 451 году епископ Колонии присутствовал на Халкидонском соборе. После реформы императора Юстиниана I в 536 году епархии Парнаса, Назианза,  и Колонии отошли к митрополии Каппадокии Третьей с центром в городе Мокисс (Юстинианополь). Эта структура сохранялась по IX век. В IX веке Колония вошла в созданную византийскую фему Каппадокию.

Сельджукский султан Кылыч-Арслан II построил здесь дворец из белого мрамора, в честь чего город получил название Аксарай («Белый дворец»). Затем город перешёл к Караманогулларам, а в XV веке к туркам-османам.

В 1989 году город был выделен из провинции Нигде и стал центром самостоятельной области.

Современный Аксарай 

Сейчас Аксарай — город среднего размера в Турции, немало жителей города переселилось в Европу — в Великобританию и Германию — в поисках лучшей работы.

Окрестности Аксарая — долина Ихлара и Каппадокия — привлекают множество туристов, однако сам город Аксарай стоит в стороне от туристских маршрутов. Недавно в городе открылся водный парк Hünkarland с искусственным водопадом.

Примечания

Литература 
 Stierlin, Henry. 1998. Turkey: From the Selçuks to the Ottomans. New York: Taschen, 240.
 Sultan Han Aksaray
 Yavuz, Aysil Tükel. 1997. The Concepts that Shape Anatolian Seljuq Caravanserais. In Muqarnas XIV: An Annual on the Visual Culture of the Islamic World. Gülru Necipoglu (ed). Leiden: E.J. Brill, 80-95 (download)
 
 
 District governor’s official website  /  /

Ссылки 

 Официальный сайт района  /  / 
 Официальный сайт города 
 Aksaray Historical Place Photos 
 Aksaray Weather Forecast Information
 Maps of Aksaray
 Aksaray 
 Aksaray News 

Города Турции
Центральная Анатолия
Каппадокия
Районы Аксарая